Buttafuoco est un patronyme porté notamment par :
 
 Annarita Buttafuoco (1951-1999), historienne et féministe italienne,
 Antonino Buttafuoco (1923-2005), homme politique italien,
 Pietrangelo Buttafuoco (1963-), écrivain, journaliste ,
 Matteo Buttafoco ou Matteo Buttafuoco (1731-1806), aristocrate et homme politique français.

Patronyme italien